Изабелла Лоса, также известная как Изабелла Лоса Кордовская или Лоса де Кордова (1491—1564) — доктор богословия и монахиня.

Изабелла Лоса была известна своим знанием греческого, латыни и иврита. Она получила степень доктора богословия в Университете Кордовы. После смерти мужа в 1539 году она стала аббатисой клариссинок и в 1553 году переехала в Верчелли в Пьемонте, где основала приют Санта-Мария-ди-Лорето. Изабелла умерла в 1564 году в возрасте 74 лет.

Её имя было включено в этаж наследия работы художницы Джуди Чикаго «Званый ужин».

Примечания 

Женщины Ренессанса
Персоналии Испании XVI века
Клариссинки